Новоуваровка — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России, входит в состав Уляхинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 12 км на юго-восток от центра поселения деревни Уляхино и в 53 км на юг от Гусь-Хрустального.

История 
В начале XX века деревня входила в состав Парахинской волости Касимовского уезда Рязанской губернии, с 1926 года — в составе Гусевского уезда Владимирской губернии. В 1926 году в деревне числилось 53 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Ново-Уваровского сельсовета Гусь-Хрустального района, с 1935 года — в составе Парахинского сельсовета Курловского района, с 1963 года — в составе Гусь-Хрустального района, с 2005 года — в составе Уляхинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гусь-Хрустального района